Culata (motor), part d'un motor d'explosió amb la que es tanca la cambra de combustió, on s'inicien les explosions del combustible 
 Culata (arma), part d'una arma de foc o d'artilleria, la part posterior, en la que s'inicia l'explosió que impulsa el projectil 
 Tall de culata, peça tallada al màxim possible del maluc de l'animal 
 Culata (nàutica), peça de l'arbre d'un vaixell col·locada a la part de baix de l'afogament 
 Culata (electrònica), peça de ferrita o material semblant sense bobinatge que permet tancar el circuit magnètic d'un transformador o d'un electroimant